Шатрищенский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Шатрище
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Шатрище 
 с. Деражня 
 с. Папирня 
 с. Скобычевское

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Жиданов

Примечания